«Дія́ння святи́х» () — 68-томне католицьке видання житій християнських святих. Опубліковане протягом 1643—1940 років. Видавалося у Антверпені, Брюсселі, Парижі. Назва походить від «Діянь апостолів». Побудоване за принципом «Римського мартирологу», за днями пам'яті святих. В основу видання покладено історико-критичний метод: тексти публікуються із всіх відомих джерел і забезпечуються необхідними дослідницькими вступами та коментарями. Ідея видання належить бельгійському єзуїту Герберту Росвейде (1569—1629). Перший січневий том вийшов 1643 року. Роботу над виданням взяли на себе єзуїти-болландисти. Видання здійснювалося в Антверпені, але було перервано Французькою революцією і робота над ним поновилася тільки в 1845 році в Брюсселі. Спочатку видання повинне було становити 18 томів, але в ході роботи обсяг був збільшений. Починаються з 1 січня і доведені до 10 листопада (останній, том 68, том видано в 1940 році). Як додатки до окремих томів наведені тематичні дослідження про пап римських і східних патріархів. У перших томах житія східних святих представлені в основному в латинських перекладах, у пізніших томах наводяться і грецькі тексти. Не містить житій православних святих після Великого розколу церков, але в попередньому томі до листопадового тому був виданий Синаксарій Константинопольської церкви.

Томи 

 Acta Sanctorum. Ianuarii I. (1-15). Antwerpen, 1643.
 Acta Sanctorum. Ianuarii ІI. (16-31). Antwerpen, 1643.
 Acta Sanctorum. Februarii I. (1-6). Antwerpen, 1658.
 Acta Sanctorum. Februarii II. (7-16). Antwerpen, 1658.
 Acta Sanctorum. Februarii III. (17-28). Antwerpen, 1658.
 Acta Sanctorum. Martii I. (1-8). Antwerpen, 1668.
 Acta Sanctorum. Martii II. (9-18). Antwerpen, 1668.
 Acta Sanctorum. Martii III. (19-31). Antwerpen, 1668.
 Acta Sanctorum. Aprilis I. (1-10). Antwerpen, 1675.
 Acta Sanctorum. Aprilis II. (11-21). Antwerpen, 1675.
 Acta Sanctorum. Aprilis III. (22-30). Antwerpen, 1675.
 Acta Sanctorum. Maii I. (1-4). Antwerpen, 1680.
 Acta Sanctorum. Maii IІ. (5-11). Antwerpen, 1680.
 Acta Sanctorum. Maii IІІ. (12-16). Antwerpen, 1680.
 Acta Sanctorum. Maii IV. (17-19). Antwerpen, 1685.
 Acta Sanctorum. Maii V. (20-24). Antwerpen, 1685.
 Acta Sanctorum. Maii VІ. (25-28). Antwerpen, 1688.
 Acta Sanctorum. Maii VII. (29-31). Antwerpen, 1688.
 Acta Sanctorum. Maii. Propylaeum. Antwerpen, 1688.
 Acta Sanctorum. Maii. Propylaeum. Antwerpen, 1688.
 Acta Sanctorum. Iunii I. (1-6). Antwerpen, 1695.
 Acta Sanctorum. Iunii IІ. (7-15). Antwerpen, 1698.
 Acta Sanctorum. Iunii IІІ. (16-19). Antwerpen, 1701.
 Acta Sanctorum. Iunii IV. (20-24). Antwerpen, 1707.
 Acta Sanctorum. Iunii V. (25-30). Antwerpen, 1707.
 Acta Sanctorum. Iunii VI. (Martyrologium Usuardі І). Antwerpen, 1715.
 Acta Sanctorum. Iunii VII.(Martyrologium Usuardі ІІ). Antwerpen, 1717.
 Acta Sanctorum. Iulii І. (1-3). Antwerpen, 1719.
 Acta Sanctorum. Iulii ІІ. (4-9). Antwerpen, 1721.
 Acta Sanctorum. Iulii ІІІ. (10-14). Antwerpen, 1723.
 Acta Sanctorum. Iulii IV. (15-19). Antwerpen, 1725.
 Acta Sanctorum. Iulii V. (20-24). Antwerpen, 1727.
 Acta Sanctorum. Iulii VI. (25-28). Antwerpen, 1729.
 Acta Sanctorum. Iulii VII. (29-31). Antwerpen, 1731.
 Acta Sanctorum. Augusti I. (1-4). Antwerpen, 1733.
 Acta Sanctorum. Augusti ІI. (5-12). Antwerpen, 1735.
 Acta Sanctorum. Augusti IІІ. (13-19). Antwerpen, 1737.
 Acta Sanctorum. Augusti IV. (20-24). Antwerpen, 1739.
 Acta Sanctorum. Augusti V. (25-26). Antwerpen, 1741.
 Acta Sanctorum. Augusti VI. (27-31). Antwerpen, 1743.
 Acta Sanctorum. Septembris I. (1-3). Antwerpen, 1746.
 Acta Sanctorum. Septembris IІ. (4-6). Antwerpen, 1748.
 Acta Sanctorum. Septembris IІІ. (7-11). Antwerpen, 1750.
 Acta Sanctorum. Septembris IV. (12-14). Antwerpen, 1753.
 Acta Sanctorum. Septembris V. (15-18). Antwerpen, 1755.
 Acta Sanctorum. Septembris VІ. (19-24). Antwerpen, 1757.
 Acta Sanctorum. Septembris VІІ. (25-28). Antwerpen, 1760.
 Acta Sanctorum. Septembris VІІІ. (29-30). Antwerpen, 1762.
 Acta Sanctorum. Octobris І. (1-2). Antwerpen, 1765.
 Acta Sanctorum. Octobris ІІ. (3-4). Antwerpen, 1768.
 Acta Sanctorum. Octobris ІІІ. (5-7). Antwerpen, 1770.
 Acta Sanctorum. Octobris ІV. (8-9). Brüssel, 1780.
 Acta Sanctorum. Octobris V. (10-11). Tongerloo, 1794.
 Acta Sanctorum. Octobris VІ. (12-14). Brüssel, 1765.
 Acta Sanctorum. Octobris VІІ. (15-16). Brüssel, 1845.
 Acta Sanctorum. Octobris ІVІІ. (17-20). Brüssel, 1853.
 Acta Sanctorum. Octobris ІХ. (21-22). Brüssel, 1858.
 Acta Sanctorum. Octobris Х. (23-24). Brüssel, 1861.
 Acta Sanctorum. Octobris ХІ. (25-26). Brüssel, 1864.
 Acta Sanctorum. Octobris ХІІ. (26-29). Brüssel, 1867 & 1884.
 Acta Sanctorum. Octobris ХІІІ. (29-31). Brüssel-Paris , 1883.
 Acta Sanctorum. Octobris XIV. Paris, 1875.
 Acta Sanctorum. Novembris І. (1-3). Paris, 1887.
 Acta Sanctorum. Novembris ІІ. (3-4). Brüssel, 1887.*
 Acta Sanctorum. Novembris ІІІ. (5-9). Brüssel , 1910.
 Acta Sanctorum. Novembris IV. (9-10). Brüssel , 1925.
 Acta Sanctorum. Novembris. Propylaeum. 1902.
 Acta Sanctorum. Decembris. Propylaeum. 1940.

* Acta Sanctorum. Novembris ІІ-2. Brüssel , 1931.

Видання 
 Acta Sanctorum Bollandistarum (AASS), Société des Bollandistes, Bruxelles et Anvers, 68 vol., 1643—1940

Джерела 
 
 
 Acta Sanctorum Database

Посилання 

Християнська література
Святі
Богослов'я
Історична література
Видання історичних джерел
Агіографія
1643 у Європі
Єзуїти